Anna Karénina puede referirse a:

 Anna Karénina (1914), es una adaptación rusa dirigida por Vladímir Gardin.

 Anna Karénina (1915), es una versión americana protagonizada por la actriz danesa Betty Nansen.

 Anna Karenina (1935), dirigida por Clarence Brown y protagonizada por Greta Garbo y Fredric March.

 Anna Karenina (1948), dirigida por Julien Duvivier y con Vivien Leigh en el papel protagonista.

 Anna Karénina (1953), una versión rusa dirigida por Tatiana Lukashévich.

 Anna Karénina (1967), una versión rusa dirigida por Aleksandr Zarjí.

 Anna Karénina (1974), una versión rusa dirigida por Margarita Pilíjina.

 Anna Karenina (1985), es una película para tv protagonizada por Jacqueline Bisset y Christopher Reeve.

 Anna Karenina (1997), es una película inglesa dirigida por Bernard Rose y con Sophie Marceau y Sean Bean en los personajes protagonistas.

 Anna Karénina (2007), es una película para la tv rusa de Serguéi Soloviov.

 Anna Karenina (2012), es una película dirigida por Joe Wright.

Enlaces externos 
Todas las películas en IMDb

Películas basadas en cuentos de León Tolstói